Déjà Vu XL is een betaald muziekfestival op het voormalige terrein van de Blerickse Frederik Hendrikkazerne in de Nederlandse gemeente Venlo.

Geschiedenis 
Het festival werd opzet 2009 voor het eerst georganiseerd en wordt sindsdien op de eerste zaterdag in juni gehouden. Het eerste jaar was het festival een matig succes, vooral omdat er weinig promotie voor werd gedaan. Het verwachte bezoekersaantal van 10.000 werd dan ook niet gehaald: slechts 2.500 bezoekers vonden de weg naar het festival. Het tweede jaar was succesvoller en kreeg zelfs navolging met een wintereditie. De zomereditie trok circa 9.000 bezoekers, de wintereditie circa 6.000.

Wel heeft de gemeente van diverse inwoners in dat jaar klachten gekregen van geluidshinder tijdens de zomereditie. De gemeente gaf een ontheffing voor een geluidssterkte tot 100dB, maar had er geen rekening mee gehouden dat de ondergrond (aslfalt) de geluidsgolven verder draagt dan het tot dan toe meer gebruikte gras van het Julianapark. De organisatie heeft dit probleem opgelost door het evenement zo in te richten dat asfalt zo veel mogelijk vermeden wordt.

Opzet van het festival is een herbeleving te creëren van muziek uit de jaren tachtig en jaren negentig, met de nadruk op het laatste. Live-acts uit die periode worden afgewisseld met DJ's die zich hebben gespecialiseerd in muziek uit die tijd. Hoewel in de jaren negentig vooral de verschillende dance-stromingen de boventoon voerden, kiest het festival ervoor om ook een enkele act met Soul en Disco te programmeren.

Waar andere festivals in de gemeente problemen kregen door tegenvallende financiële resultaten en failliet werden verklaard, mede als gevolg van de recessie, is dit festival wel levensvatbaar gebleken.

Op 18 april 2012 werd bekendgemaakt, dat de organisatie na vier edities stopt met dit evenement. Het is onduidelijk of het festival door een andere organisator wordt overgenomen.

Eerdere edities 
Tot nu toe hebben onder andere de volgende live-acts op dit festival opgetreden:
 2009:
geen live-acts, alleen DJ's

 2010, zomereditie:
 T-Spoon
 2 Brothers on the 4th Floor
 Party Animals

 2010, wintereditie:
 DJ Paul Elstak

Editie 2011
In 2011 staan onder andere de volgende artiesten geprogrammeerd:
 Vengaboys
 Dune
 Wipneus & Pim

Festival in Venlo